Xindian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xindian (ort), Shandong, 
 Xindian (sockenhuvudort i Kina, Fujian, lat 26,12, long 119,30), 
 Xindian (sockenhuvudort i Kina, Fujian, lat 24,61, long 118,24), 
 Xindian (socken i Kina, Zhejiang), 
 Xindian (socken i Kina, Anhui), 
 Xindian (socken i Kina, Jiangsu), 
 Xindian (socken i Kina, Henan, Anyang Shi), 
 Xindian (socken i Kina, Henan, lat 32,92, long 114,58), 
 Xindian (socken i Kina, Yunnan), 
 Xindian (socken i Kina, Shandong, lat 37,47, long 118,48), 
 Xindian (socken i Kina, Sichuan, lat 31,97, long 107,72), 
 Xindian (socken i Kina, Sichuan, lat 31,15, long 106,63), 
 Xindian (socken i Kina, Sichuan, lat 29,92, long 104,48), 

Robotskapade Kinaförgreningar